Furia nera (Black Horse Canyon), film diretto da Jesse Hibbs (1954)
Furia nera, film diretto da Demofilo Fidani (1975)